Линдозеро — многозначный топоним в Карелии:

 Линдозеро — крупное озеро в окрестностях Сегежи.
 Линдозеро — озеро в Кондопожском районе на реке Суна.
 Линдозеро — деревня на берегу этого озера.